Эномо́то () — японская фамилия. Известные носители:
 Эномото, Ацуко (род. 1979) — японская сэйю, певица.
 Эномото, Брюс (Бхану Свами; род. 1948) — кришнаитский религиозный деятель.
 Эномото, Дайсукэ (род. 1971) — несостоявшийся космический турист.
 Эномото, Ёсино (род. 1998) — японская хоккеистка.
 Эномото Такэаки (1836—1908) — японский адмирал сёгуната в войне Босин, президент Республики Эдзо. В дальнейшем посол в России и министр военно-морских дел.
 Эномото, Тэцуя (род. 1983) — японский футболист, вратарь футбольного клуба «Иокогама Ф. Маринос».
 Эномото, Ясуби (род. 1983) — швейцарский боец смешанных единоборств.